Sternopriscus är ett släkte av skalbaggar. Sternopriscus ingår i familjen dykare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Dykare
Sternopriscus